Híd a Kwai folyón  Pierre Boulle regénye (1952)
 Híd a Kwai folyón (The Bridge on the River Kwai) 1957-ben bemutatott brit-amerikai film